Женера́рг, Женерарґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 55 км на північ від Монпельє, 45 км на північний захід від Німа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 312 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 729,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гар

Примітки

Посилання 
 Женерарг на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Женерарг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Гар